Дже́ймсон () — поширене британське прізвище шотландського походження.

Відомі носії:
 Гелен Джеймсон (;  1963) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (1980).
 Генрі Лістер Джеймсон (; 1874—1922) — англійський зоолог, який вивчав процес формування перлів.
 Дженна Джеймсон (; уроджена Дженніфер Марі Массолі ();  1974) — американська порноакторка, фотомодель і підприємець.
 Енді Джеймсон (;  1965) — британський плавець, олімпійський медаліст.
 Роберт Джеймсон (; 1774—1854) — шотландський історик природи, мінералог.
 Фредрік Джеймісон (Джеймсон) (;  1934) — американський літературний критик і теоретик марксизму.

Інше 
 Джей Джона Джеймсон — персонаж коміксу Marvel Comics
 Рейд Джеймсона (29 грудня 1895 — 2 січня 1896) — військовий рейд на Республіку Трансвааль.

Англійські прізвища